Љиљана Дуловић је била југословенска балерина и глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1961. || Велика турнеја || Балерина 3
|-
| 1962. || Звиждук у осам || Балерина
|-
| 1963. || Шест свечаних позивница (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1973. || Став’те памет на комедију (ТВ филм) || Петруњела
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци
Балерине